Mogelijk Peru (partij), politieke partij in Peru
Mogelijk Peru (alliantie), politieke verkiezingsalliantie in Peru